Балаган — будівля
Балаган — село, Донецька область, Покровський район
Балаган— тимчасове дощате будова для театральних, циркових та естрадних уявлень.